Nouvel ordre mondial est un concept géopolitique de l'après-guerre froide.
 New World Order est un gang de catch à la World Championship Wrestling et la World Wrestling Entertainment notamment, dont l'un des fondateurs est "Hollywood" Hulk Hogan.
 New World Order est un jeu vidéo sorti en 2003.
 New World Order est une chanson du groupe de métal industriel Ministry, premier morceau de l'album Psalm 69: The Way to Succeed and the Way to Suck Eggs.

Voir aussi  et